La Superliga brasiliana di pallavolo femminile 2008-2009 si è svolta dal 29 ottobre 1008 al 18 aprile 2009: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club brasiliane; la vittoria finale è andata per la quarta volta al Rio de Janeiro Vôlei Clube.

Regolamento
La competizioni prevede che la stagione regolare venga suddivisa in quattro fasi e che le 12 squadre partecipanti formino due gruppi, così al termine di ogni fase le due formazioni in testa a ciascuno dei due gruppi si affrontano in una finale valida ad assegnare ulteriori punti; le 8 squadre che collezionano più punti sommando quelli delle quattro fasi ed i punti assegnati dalle quattro finali accedono ai play-off scudetto.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Classifica

Play-off

Tabella

Risultati

Quarti di finale

Semifinale

Finale 3º/4º posto

Finale

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2008
Pallavolo nel 2009
 2008-2009